Лагос () — штат на юге Нигерии. Самый маленький по площади и второй по населению (после Кано) среди штатов Нигерии, а также один из наиболее экономически развитых штатов. Штат содержит город Лагос, крупнейшую городскую агломерацию Нигерии.

История 
Штат Лагос был образован 27 мая 1967 года в ходе реформы административного деления Нигерии, разделившей страну на 12 штатов. До этого муниципалитет Лагоса управлялся непосредственно федеральным правительством, в составе которого находилось Министерство по делам Лагоса, а прочие области, вошедшие в новую провинцию, входили в состав Западной области. Штат начал функционировать 11 апреля 1968 года, при этом Лагос был и столицей штата, и столицей федерального государства. В 1976 году столица штата Лагос была перенесена в Икеджу, а 12 декабря 1991 года федеральная столица — в Абуджу. Лагос, однако, остаётся деловым центром Нигерии.

К коренным жителям относятся авори и огу, также известные как эгун, в округах Икеджа и Бадагры соответственно, причем эгун обитает в основном в Бадагри.

Административно-территориальное деление 
Штат разделён на пять административных единиц, а те в общей сложности на 20 территорий местного административного управления.

Примечания 

Штаты Нигерии